Берчешти има више значења:

 Берчешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Берчешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији